Bilderdijk (schip, 1972), een in België gebouwd vrachtschip
Willem Bilderdijk (1756-1831), een Nederlands geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat
Bilderdijkkade, een kade in Amsterdam-West
Bilderdijkpark, een park in Amsterdam-West
Bilderdijkstraat, een straat in Amsterdam-West